Старобелокуриха:

 Старобелокуриха — река в Алтайском крае России.
 Старобелокуриха — село Старобелокурихинского сельсовета Алтайского района Алтайского края.